Une calotte est la partie d'un couvre-chef qui se place sur la tête. Une calotte peut aussi désigner :

Coiffe 
 Calotte, élément porté par les étudiants belges dans les écoles ou facultés catholiques ;
 Calotte, élément porté par les ecclésiastiques catholiques romains.

Architecture 
 Calotte, en architecture, portion de voûte sphérique ou sphéroïde.

Expression 
 Une calotte est une tape sur la tête, et aussi le prépuce.

Autres 

 Calotte d'une sphère ;
 Calotte de moulin, couverture d'un moulin à vent à calotte tournante ;
 Calotte glaciaire, une ou plusieurs couches aux pôles ;
 Calotte, ou vertex, partie supérieure de la tête de l'oiseau ;
 Calotte, récipient tronconique utilisé pour élaborer des préparations en cuisine ;
 La Calotte, journal anticlérical sous la .

Notes et références 

Couvre-chef